Ashmunella danielsi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1915. Ashmunella danielsi ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
danielsi